Wasta steht für:

 Wasta (Ägypten), mehrere Orte in Ägypten
 Wasta (South Dakota), Ort in South Dakota
 Wasta (Demokratische Republik Kongo), Ort in der Demokratischen Republik Kongo
Statistik der Wasserkraftanlagen, eine vom Bundesamt für Energie herausgegebene Statistik

Wastå ist der Familienname folgender Personen:
 Petter Wastå (* 1976), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vasta